Priessnitz může být:

 Vinzenz Priessnitz – zakladatel přírodního léčitelství
 Priessnitz neboli Priessnitzův zábal či Priessnitzův obklad

místopis
 Prießnitz (řeka) – německá řeka, přítok Labe
 Prießnitz (Naumburg) – dříve samostatná obec, dnes součást Naumburgu v Sasku-Anhaltsku
 starý německý název pro Krásné Březno

jiné významy
 Priessnitz (skupina) – hudební skupina

Externí odkazy